Een overzicht van tegenwoordige heuvels (bergen) in Zuid-Limburg, met de plaatsen aan de voet en op de top, de hoogte in meters, het hoogteverschil ten opzichte van aan de voet van de heuvel, de gemiddelde steilte en het steiltepercentage van het steilste stuk bij de beklimming van deze heuvel in de wielersport.

Zie ook 
 Lijst van heuvels in Nederland
 Lijst van heuvels in België in de wielersport

 
Bergen